Ivo Rüthemann (né le  à Mosnang) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace à la retraite. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1994, il commence sa carrière au HC Davos en LNA. En 1999, il rejoint le CP Berne. En , il devient le troisième joueur suisse, après Gil Montandon, Martin Steinegger et Ronnie Rüeger, à atteindre la marque des  matchs en LNA, séries éliminatoires comprises. Depuis , son maillot numéro 32 est retiré au CP Berne.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse. Il a participé à de nombreux championnats du monde et à trois Jeux olympiques en 2002, 2006 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||HC Davos ||LNA ||25||4||3||7||2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1995-1996 ||HC Davos||LNA ||35||1||3||4||14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
|1996-1997 ||HC Davos||LNA ||46||15||8||23||18||6||1||0||1||0
|-
|1997-1998 ||HC Davos||LNA ||40||9||8||17||8|| 18|| 6|| 6|| 12|| 0 
|-
|1998-1999 ||HC Davos||LNA ||45||11||19||30||18|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2 
|-
|1999-2000 ||CP Berne ||LNA ||45||15||15||30||34||5||1||1||2||2
|-
|2001-2002 ||CP Berne ||LNA ||44||4||13||17||0||6 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2002-2003 ||CP Berne ||LNA ||44||19||22||41||10||13 ||4 ||2 ||6 ||4 
|-
|2003-2004 ||CP Berne ||LNA ||48||26||25||51||12||15||5||10||15||4
|-
|2004-2005 ||CP Berne ||LNA ||44||14||28||42||43||11||2||6||8||6
|-
|2005-2006 ||CP Berne ||LNA ||41||12||16||28||6||6||3||1||4||4
|-
|2006-2007 ||CP Berne ||LNA ||35||10||14||24||18||17 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
|2007-2008 ||CP Berne ||LNA ||49 ||20 ||19 ||29 ||33 ||6 ||3 ||5 ||8 ||0
|-
|2008-2009 ||CP Berne ||LNA ||37||20||25||45||36||6 ||2 ||6 ||8 ||0 
|-
|2009-2010 ||CP Berne ||LNA ||50||24||18||42||14||15 ||7 ||8 ||15 ||8 
|-
|2010-2011 ||CP Berne ||LNA ||48||15||22||37||8||11 ||6 ||6 ||12 ||4
|-
|2011-2012 ||CP Berne ||LNA ||50 ||9 ||16 ||25 ||10 ||17 ||7 ||4 ||11 ||2
|-
|2012-2013 ||CP Berne ||LNA || 50|| 8|| 28|| 36|| 8|| 20|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
|2013-2014 ||CP Berne ||LNA || 50|| 2|| 4|| 6|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

|870|| 251 || 327 || 578|| 319||202 ||60 ||71 ||131 ||75 

|1994 ||  Suisse -18 ans|| CE -18 ans
| 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|1995 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans B
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || Promotion
|-
|1996 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 1 || 1 || 2 || 18 || 
|-
|1998 ||  Suisse||CM
| 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|1999 ||  Suisse||CM
| 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || 
|-
|2000 ||  Suisse||CM
| 7 || 3 || 0 || 3 || 0 || 
|-
|2002 ||  Suisse||JO
| 4 || 1 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2002 ||  Suisse||CM
| 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || 
|-
|2004 ||  Suisse||CM
| 7 || 3 || 2 || 5 || 4 || 
|-
|2005 ||  Suisse||CM
| 7 || 2 || 2 || 4 || 4 || 
|-
|2006 ||  Suisse||JO
| 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || 
|-
|2006 ||  Suisse||CM
| 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || 
|-
|2007 ||  Suisse||CM
| 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2008-2009 || CP Berne || CHL
| 3 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  du groupe B
|-
|2009 ||  Suisse||CM
| 6 || 3 || 1 || 4 || 4 || 
|-
|2010 ||  Suisse||JO
| 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || 
|-
|2010 ||  Suisse||CM
| 7 || 1 || 3 || 4 || 0 || 
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 11 || 0 || 3 || 3 || 0 ||  finale
|-
|2011 ||  Suisse||CM
| 6 || 2 || 5 || 7 || 6 || 
|-
|2012 ||  Suisse||CM
| 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || 
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 8 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  de la division Est
|-
|2013 || CP Berne || Trophée européen
| 8 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  de la division Est

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1976
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC Davos
Joueur du CP Berne
Attaquant de hockey sur glace